Verri (famiglia) – importante famiglia di Milano
 Il Verri – rivista letteraria

Persone

 Alessandro Verri (1741-1816) – scrittore e letterato italiano, fratello di Pietro, Carlo e Giovanni
 Arnaldo Verri (1925–2013) – giornalista e radiocronista sportivo italiano
 Antonio Verri (1839-1925) – geologo, paleontologo, e ingegnere idraulico italiano
 Biagio Verri (1819-1884) – religioso e attivista italiano
 Carlo Verri (1743-1823) – prefetto, senatore del Regno Italico e Presidente della Reggenza Provvisoria, fratello di Pietro, Alessandro e Giovanni
 Carlos Caetano Bledorn Verri, meglio noto come Dunga (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Damiano Verri (1985) – ex cestista italiano
 Francesco Verri (1885-1945) – pistard italiano
 Gabriele Verri (1695-1782) – nobile, politico, giurista e scrittore italiano, padre dei fratelli Verri
 Giovanni Verri (1745-1818) – letterato italiano, fratello di Pietro, Alessandro e Carlo, probabile padre naturale di Alessandro Manzoni
 Piera Verri (1913-2006) – cestista italiana
 Pietro Verri (1728-1797) – filosofo, scrittore, economista, storico, fratello di Alessandro, Carlo e Giovanni
 Pietro Verri (1908-1988) – generale italiano, vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
 Pietro Verri (1868-1911) – militare e agente segreto italiano
 Pietro Sormani Andreani Verri (1849-1934) – imprenditore e politico italiano

Pagine correlate 
 Verro